Северский Донец — многозначный термин:

 Северский Донец — река в Белгородской и Ростовской областях России, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины, приток Дона.
 Канал Северский Донец — Донбасс.
 Северский Донец — железнодорожная остановочная платформа Северо-Кавказской железной дороги в Каменском районе Ростовской области России.

См. также 
 Северский